George Churchill peut faire référence à :
 George Churchill (1654-1710), amiral de la Royal Navy, Member of Parliament
 George B. Churchill (1866-1925), parlementaire américain représentant le Massachusetts

 Voir aussi